Il singolare maschile dell'Estoril Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Juan Martín del Potro ed è riuscito a ripetersi sconfiggendo in finale Richard Gasquet per 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Martín del Potro (campione)
 Richard Gasquet (finale)
 Stanislas Wawrinka (semifinale)
 Albert Ramos (semifinale)

  Denis Istomin (secondo turno, ritirato)
  Robin Haase (quarti di finale)
  Albert Montañés (quarti di finale)
  Flavio Cipolla (secondo turno)

Qualificati 

  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)
  Javier Martí (primo turno)

  Iñigo Cervantes (secondo turno)
  Iván Navarro (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2012
ATP World Tour 2012